Приуральский — упразднённый посёлок в Агаповском районе Челябинской области. Бывший административный центр Приуральского сельского поселения. Исключен из учётных данных в 2004 г., включен в состав г. Магнитогорск.

География 
Располагался на у юго-западной оконечности Заводского пруда.

Население 

По данным переписи 2002 г. в посёлке проживало 2219 человек, в том числе 1054 мужчины и 1165 женщин.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Агаповского района
География Магнитогорска